Велоспорт на XXVI Летних Олимпийских играх

Медалисты

Страны 

Сальвадор, ЮАР по разу занимали 5 место (2 очка); Белоруссия, Польша, Финляндия и Эстония — по разу 6 место (1 очко).

Результаты

Велотрек. Женщины

Индивидуальная гонка преследования 3 км 
 Р. Твигг, США — 5 место
 Р. Мажейките, Литва — 6 место

Полуфиналы

Финал

Спринт

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Индивидуальная гонка по очкам

Велотрек. Мужчины

Гит 1000 м

Индивидуальная гонка преследования 4 км 
 Х. Мартинес, Испания — 5 место
 Х. Шон, Германия — 6 место

Полуфиналы

Финал

Командная гонка преследования

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Спринт

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Индивидуальная гонка по очкам

Велошоссе. Женщины

Групповая гонка 104 км

Индивидуальная гонка 26 км

Велошоссе. Мужчины

Групповая гонка 222 км

Индивидуальная гонка 52 км

Маунтинбайк

Женщины

Мужчины

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1996
1996 год в велоспорте
Велоспорт в США